Зафарабад (, ):
 Зафарабад — селище в Узбекистані, Бухарська область
 Зафарабад — селище в Узбекистані, Джиззацька область
 Зафарабад — селище міського типу в Таджикистані, Согдійський вілоят